Spring Fever (1919), film uit 1919.
 Spring Fever (1927), film uit 1927.
 Spring Fever (boek), boek uit 1948.
 Spring Fever (1982), film uit 1982.
 Spring Fever (2009), Chinese film uit 2009.
 Spring Fever (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills, 90210.
Spring Fever (2020), nummer van Sub Urban